Вознесе́нское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Савинского района Ивановской области с центром в селе Вознесенье.

История 
Вознесенское сельское поселение образовано 11 января 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 4-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Савинского района
 

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Савинского района